Pinheiro Machado (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Pinheiro Machado (Santa Maria), een wijk in de Braziliaanse gemeente Santa Maria in de deelstaat Rio Grande do Sul
 José Gomes Pinheiro Machado, een Braziliaans politicus